Dit zijn de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 van Code Oranje die op 5 februari 2021 werden goedgekeurd door de Kiesraad.

Code Oranje doet in elke kieskring met een andere lijst mee, sommige kandidaten komen op alle lijsten op dezelfde positie voor, sommige kandidaten op alle lijsten maar op verschillende posities, en sommige kandidaten slechts op een aantal van de lijsten.

De lijst per kieskring 

Code Oranje